Newkirk kan syfta på:

 Anastacia Newkirk (1968–), musiker, se Anastacia
 Ingrid Newkirk (1949–), djurrättsaktivist
 Newkirk, Oklahoma – administrativ huvudort i Kay County